Gustav hace referencia a varios artículos:

Véase:

Climatología
Huracán Gustav (2008), ciclón tropical del Atlántico.

Personas
Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo;
Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel de Física en 1925;
Gustav Klimt, pintor austríaco;
Gustav Mahler, músico austríaco, compositor y director de orquesta;
Gustav Meyrink, escritor austríaco;
Gustav Stresemann, político alemán, premio Nobel de la Paz en 1926;
Gustav Elijah Åhr (Lil Peep), rapero estadounidense.

Además
Gustavo
Gustaf

Nombres masculinos